Eric García (ur. 1972) – amerykański pisarz
 Eric García (ur. 1994) – amerykański koszykarz
 Eric García (ur. 2001) – hiszpański piłkarz
 Eric García – kubański zapaśnik